Vrysoúla kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vrysoúla (ort i Grekland, Nomós Prevézis), Epirus, 
 Vrysoúla (ort i Grekland, Nomós Ártas), Epirus, 

Robotskapade Greklandförgreningar